Radišić ist der Familienname folgender Personen:

 Mirko Radišić (* 1990), montenegrinischer Fußballspieler
 Nika Radišić (* 2000), slowenische Tennisspielerin
 Vukašin Radišić (1810–1843), serbischer Diplomat, Dichter und Übersetzer
 Živko Radišić (1937–2021), jugoslawischer bzw. bosnischer Politiker